Kecamatan Taman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Taman (distrikt i Indonesien, lat -7,65, long 111,53), Jawa Timur, 
 Kecamatan Taman (distrikt i Indonesien, lat -7,37, long 112,68), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar